Les élections législatives néo-zélandaises de 1999 ont lieu le  pour élire 120 députés de la Chambre des représentants.

Résultats

Notes et références 

1999
1999 en Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Politique en novembre 1999